Гаян:

 Гаян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Гаян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Гаян (район, Афганістан) — район у Афганістані у провінції Пактіка